Белару́сь — официальное краткое наименование Республики Беларусь.

 Топонимы
 Беларусь — вершина в горной системе Тянь-Шань, массив Джеты-Огуз;
 Беларусь — деревня в Слуцком районе Минской области;
 Беларусь — деревня в Круглянском районе Могилёвской области;
 Беларусь — федеральная автомагистраль Москва — Смоленск — граница с Белоруссией;
 Беларусь — железнодорожная станция в Минском районе;
 Новая Беларусь — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

 Средства массовой информации
 «Беларусь» — ежедневная газета, выходившая в Минске с 1919 по 1920 годы;
 «Беларусь» — газета, выходившая в Гродно с 30 марта по 19 мая 1919 года;
 «Беларусь» — старейшее белорусское книжное издательство, основано в 1921 году в Минске. Название «издательство Беларусь» носит с 1963 года;
 «Беларусь» — белорусская международная государственная радиостанция;
 Беларусь ТВ — государственный некоммерческий спутниковый телеканал;
 НТВ-Беларусь — белорусский канал, является лицензированной версией канала НТВ;
 РТР-Беларусь — белорусский канал, является лицензированной версией канала Россия;
 Беларусь 1 — основной государственный телеканал Белоруссии. Начало вещания — 1 января 1956 года под названием «Белорусская программа ЦТ СССР» (1956—1991);
 Беларусь 2 — спортивно-развлекательный телеканал;
 Беларусь 3 — культурно-просветительский телеканал Белтелерадиокомпании;
 Беларусь 4 — региональный белорусский телеканал Белтелерадиокомпании;
 Беларусь 5 — белорусский спортивный телеканал.

 Разное
 «Беларусь» — гостиница в Минске;
 «Беларусь» — кинотеатр в Минске;
 «Беларусь» — кинотеатр в Бресте;
 «Беларусь» — прежнее название футбольных клубов:
 «Динамо» (Минск) — с 1960 по 1962 год;
 «Динамо-93» (Минск) — с 1992 по 1993 год;
 «Виктория» (Марьина Горка) — с 1990 по 1993 год.
 «Беларусь» — марка тракторов, производимых на Минском тракторном заводе с 1950 года, после 1993 года — «Беларус»;
 «Беларусь» — скорый фирменный пассажирский поезд № 2Б/1Б, курсирующий по маршруту Минск — Москва — Минск. Запущен 2 апреля 1962 года;
 «Беларусь» — теплоход, предназначенный для пассажирских перевозок;
 «Беларусь» — производитель роялей;
 «Беларусь» — языковая проблема, связанная с именованием белорусского государства на русском языке.

Примечания

См. также